Franz von Steinaecker ist der Name folgender Personen:

* Franz von Steinaecker (Landrat, 1750) (1750–1832), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat von Greifenhagen
 Franz von Steinaecker (Landrat, II), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat von Calbe a./S. 
 Franz von Steinaecker (Landrat, 1817) (1817–1852), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat von Bernkastel